Filip I Sabaudzki (ur. 1207 w Aiguebelle – zm. 16 sierpnia 1285 w Roussillon) – hrabia Sabaudii w latach 1268–1285.

Życiorys 
Filip I był synem Tomasza I z dynastii sabaudzkiej i Małgorzaty z Genewy. Zmarł bezpotomnie. Był biskupem Valence (1241–1267), dziekanem Vienne (1241–1267) i arcybiskupem Lyonu (1245–1267). 11 czerwca 1267 ożenił się z Adelajdą I, hrabiną-palatynem Burgundii i dzięki temu małżeństwu uzyskał tytuł hrabiego-palatyna Burgundii. 15 maja 1268 po śmierci swojego starszego brata Filip został hrabią Sabaudii. Nie doczekał się potomstwa, dlatego po jego śmierci Burgundia przypadła synowi Adelajdy z pierwszego małżeństwa, Ottonowi IV, a Sabaudia – bratankowi Filipa, Amadeuszowi.

Rodowód 

Arcybiskupi Lyonu
Dynastia sabaudzka
Francuscy biskupi katoliccy
Hrabiowie Burgundii
Władcy Sabaudii
Urodzeni w 1207
Zmarli w 1285